Amerikai Egyesült Államok
 Union (Alabama)
 Union (Connecticut)
 Union (Dél-Karolina)
 Union (Illinois)
 Union (Indiana)
 Union (Iowa)
 Union (Merced megye, Kalifornia)
 Union (Napa megye, Kalifornia)
 Union (Kentucky)
 Union (Maine)
 Union (Mississippi)
 Union (Clark megye, Missouri)
 Union (Frank megye, Missouri)
 Union (Nebraska)
 Union (New Hampshire)
 Union (New Jersey)
 Union (falu, New York)
 Union (város, New York)
 Union (Nyugat-Virginia)
 Union (Ohio)
 Union (Oregon)
 Union (Virginia)
 Union (Washington)
 Union (Wisconsin)

 Fülöp-szigetek
 Union (Bohol)
 Union (Surigao del Norte)

 Kanada
 Union (Elgin megye, Ontario)
 Union (Leeds and Greenville megye, Ontario)
 Union (Új-Skócia)

 Paraguay
 Unión

 Saint Vincent és a Grenadine-szigetek
 Union-sziget

Sport
 1. FC Union Berlin – német labdarúgóklub
 Philadelphia Union – amerikai labdarúgóklub
 SC Union 06 Berlin – német labdarúgóklub

Zene
 Union (együttes) – amerikai rockegyüttes
 Union (Chara-album)
 Union (Cuff the Dake-album)
 Union (Paradoxical Frog-album)
 Union (Puya-album)
 Union (Rasa-album)
 Union (The Bower Rebellion-album)
 Union (Toni Childs-album)
 Union (Yes-album)

 Union (Black Eyed Peas-dal)